Ко́жило — деревня в Балезинском районе Удмуртии. Входит в Кожильское сельское поселение.

География 
Находится в 1,5 километрах севернее посёлка Балезино.

Через деревню проходит железная дорога Балезино — Глазов. Также через деревню протекает река Чепца.

Население

Инфраструктура 
В деревне функционирует средняя общеобразовательная школа, имеется фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Балезинского района